MZ eller mz har flere betydninger:
 Mozambique - ISO 3166-1 landekode MZ.
 Mizoram - en stat i det nordøstlige Indien (ISO 3166-2 kode IN-MZ).
 MZ - en serie af enkeltlinse reflekskameraer fra Pentax.
 .mz - landekode topdomæne (ccTLD) for Mozambique.
 MZ Motorrad- und Zweiradwerk GmbH - et tysk motorcykelmærke (1907-).
 Litra MZ - betegnelse for diesellokomotiver leveret til DSB i fire serier (I-IV) i perioden 1967-1978.